489 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Нижнеилимском районе Иркутской области, на территории Соцгородка. Относится к Тайшетскому региону Восточно-Сибирской железной дороги. Находится на 489 километре Байкало-Амурской магистрали.

Примечания 

Остановочные пункты Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области